Aimee Carrero (1988-), actrice américaine
 Juan José Carrero (1996), coureur cycliste colombien 
 Luis Carrero Blanco (1903-1973), homme d'État espagnol
 Yaniel Carrero (1995-),  athlète cubain